Хомулко има више значења:

 Хомулко (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хомулко (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хомулко (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику